Der LTV Super Cup (früher auch FA Shield, Stylianakis Shield und Pakkos Shield) ist ein zyprischer Fußballwettbewerb, in dem zu Beginn einer Saison der zyprische Meister und der zyprischer Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinandertreffen. Sollte eine Mannschaft das Double gewonnen haben, spielt dieser gegen den Pokal-Finalisten. Seit mittlerweile über 20 Jahren wird das Finale im GSP-Stadion in Nikosia ausgetragen. Der Rekordsieger ist Omonia Nikosia mit 17 Erfolgen.

Zum ersten Mal wurde der Super-Cup 1950 unter dem Namen Pakkos Shield  veranstaltet. Der erste Titelträger war Çetinkaya TSK. Zu der Zeit wurde der Double-Gewinner automatisch Cup-Sieger. Zwischen 1969 und 1978 wurde der Super-Cup nicht ausgetragen und startete erst wieder 1979 unter dem Namen Stylianakis Shield. 1989 wurde der Pokal in FA-Shield (Football Association Shield) umbenannt, bevor er 2008 abermals in LTV Super Cup umbenannt wurde. 2020 wurde das Endspiel wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger 

Supercup
Sportveranstaltung in der Republik Zypern